Ел Месијас има више значења:

 Ел Месијас (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Месијас (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику